Ахматенер — топоноим в Сернурском районе Республики Марий Эл, Россия:
 Ахматенер — деревня.
 Ахматенер — деревня.